Антуан Анрі Лемуан (1786–1864) — французький піаніст, педагог і композитор.
 Йоанн Лемуан — французький режисер, дизайнер і музикант.
 Фаб'єн Лемуан — французький футболіст, півзахисник клубу «Сент-Етьєн».